Кру́тиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Крутиков, Александр Васильевич (род. 1960) — белорусский баскетбольный тренер.
 
 Крутиков, Анатолий Фёдорович (1933—2019) — советский футболист.
 Крутиков, Андрей Геннадьевич (род. 1961) — член Совета Федерации. Председатель Государственной Думы Ярославской области.
 Крутиков, Валентин Иванович (1925—1992) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Крутиков, Владимир Николаевич (род. 1946) — советский и российский учёный в области оптико-физических измерений, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (1999—2011).
 Крутиков, Всеволод Иванович (1915—1999) — историк-краевед, профессор Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.
 Крутиков, Георгий Тихонович (1899—1958) — советский архитектор-авангардист, автор «Летающего города».
 Крутиков, Дмитрий Михайлович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Крутиков, Евгений Сергеевич (род. 1975) — украинский и российский врач-терапевт и нефролог.
 Крутиков, Иван Иванович (1914—1995) — Герой Советского Союза.
 Крутиков, Константин Александрович (1920—2015) — советский дипломат-китаист.
 

 Крутиков, Сергей Евгеньевич (Михей, 1970—2002) — российский музыкант.



Топоним 
 Крутикова — деревня, Байкаловский район, Свердловская область, Россия